GOS steht für:
 Gate Operating System (an Flugsteigen)
 Gemeinsame Orientierungsstufe, zwei verschiedener Schulen, meist unterschiedlicher Schulart
 General Overseas Service, Begriff im Funkverkehr
 Glasgow Outcome Scale, eine Skala zur Beurteilung des neurologischen Outcomes nach Hirnschäden
 Grundsätze ordnungsmässiger Speicherbuchführung
 Gymnasiale Oberstufe
 Gymnasiale Oberstufenschule
 Galactooligosaccharid, u. a. Bestandteil der Muttermilch
 Somersby Airfield (IATA-Code), Flugfeld von Somersby (New South Wales), Central Coast (New South Wales), New South Wales, Australien

gOS steht für:
 gOS (Betriebssystem) (good Operating System), ein Linux-Betriebssystem für PCs

Gos steht für:
 Gos (Comiczeichner), Künstlername von Roland Goossens, Comiczeichner
 Gos (Einheit), ein ehemaliges ostindisches Längenmaß in Koromandel
 Gos (Fils), ein Bach im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 das Flüsschen Gos (Rance), ein Zufluss des Rance, in der Region Okzitanien in Frankreich
 das Flüsschen Gos (Tarn), ein Zufluss des Tarn in der Region Okzitanien in Frankreich
 das Flüsschen Tarnawka (Nysa Kłodzka) in Tschechien und Polen

Gòs steht für:
 okzitanischer Name der französischen Gemeinde Goos

Gos ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gos (1852–1942), Schweizer Musiker, Maler und Autor

gos steht für:
 Gronings (ISO-639-3-Code), niedersächsische Dialekte der Provinz Groningen in den Niederlanden

Siehe auch:
 Goos (Begriffsklärung)
 Goss

Abkürzung